Орах — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Орах — село в общине Билеча Республики Сербской.
 Орах — село в общине Вареш Федерации Боснии и Герцеговины.
 Орах — село в общине Равно Федерации Боснии и Герцеговины.
 Орах — село в общине Рудо Республики Сербской.

 Македония
 Орах — село в общине Старо-Нагоричане.

 Сербия
 Горни-Орах — село в общине Власотинце.

 Хорватия
 Орах — село, часть города Вргорац.

 Черногория
 Орах — село в общине Беране.
 Орах — село в общине Никшич.
 Осойни-Орах — село в общине Плужине.
 Присойни-Орах — село в общине Плужине.